Чичигальпа () — город и муниципалитет в северо-западной части Никарагуа, на территории департамента Чинандега.

Географическое положение 
Город расположен в юго-западной части департамента, примерно в 15 км от города Чинандега. Абсолютная высота — 65 метров над уровнем моря. Площадь муниципалитета составляет 225 км², однако непосредственно город Чичигальпа с пригородами занимает только 3,5 км².

Климат города характеризуется как тропический. Сухой сезон продолжается с ноября по апрель, сезон дождей — с мая по октябрь. Наиболее жаркий месяц — апрель.

История 
В 1890 году здесь начал работу ликёро-водочный завод (с 1937 года освоивший производство рома "Flor de Caña").

В период с 1912 до 1925 года и с 1926 по 1933 год Никарагуа была оккупирована войсками США. В 1927—1934 годы под руководством генерала А. Сандино шла национально-освободительная война, в ходе которой в 1931 году армия Сандино заняла город Чичигальпа, разгромила местный гарнизон и вывезла трофейное оружие.

Позднее через город было проложено Панамериканское шоссе, соединившее Чичигальпу со столицей страны, городом Манагуа.

Население 
В 2013 году численность населения города составляла 38 002 человека.

Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
Соединён асфальтированной дорогой с городом Чинандега.

Примечания 

Города Никарагуа